Полие́н Анто́нович Ярмоло́вич (16 сентября 1871 — февраль 1942) — член IV Государственной думы от Волынской губернии.

Биография 
Православный. Потомственный почетный гражданин.

По окончании Волынской духовной семинарии поступил вольнослушателем в Варшавский университет.

В 1894 году состоял учителем церковно-приходской школы и в том же году поступил на государственную службу по судебному ведомству в Ровенском округе Волынской губернии. Был судебным приставом Ровенского съезда мировых судей. Дослужился до чина коллежского асессора.

С 1896 года состоял членом Ровенского отделения училищного совета, а с 1904 — председателем Ровенского Александро-Невского православного братства. Кроме того, состоял по избранию членом Ровенского сиротского суда. Был членом Русского собрания.

В 1912 году был избран в члены Государственной думы от Волынской губернии 2-м съездом городских избирателей. Входил во фракцию правых, после её раскола в ноябре 1916 — в группу независимых правых во главе с князем Б. А. Голицыным. Состоял членом комиссий: бюджетной, по местному самоуправлению, по городским делам, по судебным реформам, по военным и морским делам, о народном здравии.

Во время Февральской революции находился в Петрограде, выполнял поручения Временного комитета Государственной думы. 14 апреля 1917 года был командирован ВКГД на Тамбовские пороховые заводы.

В 1942 году жил на станции Парголово под Ленинградом. Умер во время блокады. Место захоронения неизвестно. Был женат, имел сына.

Примечания

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва: РОССПЭН, 2008. 

Выпускники Волынской духовной семинарии
Члены Русского собрания
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва